Japans Olympisch Comité
JOC (Ieper), een jeugdontmoetingscentrum